Barbour County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Barbour County (Alabama) – okres státu Alabama
 Barbour County (Západní Virginie) – okres státu Západní Virginie